Odalengo Grande – comune italiano in provincia di Alessandria.
Odalengo Piccolo – comune italiano in provincia di Alessandria.